Примера Дивисьон 1931 () — 1-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1931 на rsssf.com

1931
Аргентина
1931 год в Аргентине